Vladari:
 Alfonso I. Aragonski i Navarski "Borac", kralj Aragonije i Navare 1104. - 1134.
 Alfons II. Aragonski (I. od Barcelone) "Čestiti", vladao 1162. - 1196.
 Alfons III. Aragonski (I. od Valencije, II. od Barcelone), vladao 1285. - 1291.
 Alfons IV. Aragonski (II. od Valencije, III. od Barcelone) Dobri, vladao 1327. - 1336. 
 Alfons V. Aragonski (III. od Valencije, IV. od Barcelone) "Velikodušni", vladao 1416. - 1458.

Infanti:
 Alfons Aragonski i Kastiljski (1222. - 1260.), infant Aragonije, krunski princ koji je trebao naslijediti oca, kralja Jakova I. Osvajača, ali je umro prije njega
 Alfons Aragonski Stariji, (1332. – Gandía, 5. ožujka 1412.), španjolski plemić, grof Dénije, grof Ribagorze (kao Alfons IV.), markiz Villene te vojvoda Gandíje (kao Alfons I.)
 Alfons Aragonski Mlađi (o. 1358. - 1422.), španjolski plemić; grof Denije i Ribagorze te vojvoda Gandíje
 Alfons Aragonski i Escobarski (1417. – 1485.), španjolski plemić, grof Cortesa i Ribagorze te vojvoda Villahermose
 Alonso de Aragón (1470. – 1520.), nadbiskup Zaragoze
 Alfons Aragonski (1481. – 1500.), grof Bisceglie i princ Salerna